

Astronomia 
  Del – abbreviazione della costellazione del Delfino

Codici 
 DEL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Delhi (India)
 del – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua delaware

Grammatica 
 del – preposizione articolata della lingua italiana

Informatica 
 <del>...</del> – elemento HTML per testo cancellato (visualizzato barrato)
 del – comando testuale presente da MS-DOS ad ogni console Windows odierna, il cui scopo è cancellare uno o più file alla diretta richiesta dell'utente o dello script/batch

Musica 
 Deleterio aka Del – beatmaker appartenente alla Dogo Gang

Sport 
 Deutsche Eishockey Liga – campionato tedesco di hockey su ghiaccio.

Note